Nicole Struse (* 31. Mai 1971 in Haan) ist eine ehemalige deutsche Tischtennisspielerin, die national und international sowohl im Einzel und Doppel gespielt hat. Sie ist eine vielfache deutsche Meisterin (unter anderem neun Einzeltitel, 1987 die bis dahin jüngste deutsche Meisterin) und gewann mehrere Europameisterschaften, sowohl im Einzel (1996) wie auch mit der Mannschaft (1996, 1998) und zusammen mit Elke Wosik im Doppel (1996, 1998). Außerdem nahm sie zwischen 1992 und 2004 insgesamt viermal an Olympischen Sommerspielen teil. Mit 205 Einsätzen ist sie Rekord-Nationalspielerin.

2004 gewann sie das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12. Mit dem Gewinn der achten Deutschen Meisterschaft im Einzel 2005 löste sie Hilde Bussmann und Trude Pritzi als Rekordhalterin ab. 2006 gewann sie den Titel im Doppel mit Wu Jiaduo.

Struse ist Rechtshänderin, als ihre Stärke gilt das Angriffsspiel. Am Ende der Saison 2012/13 beendete sie ihre Karriere als Leistungssportlerin.

Erfolge in der Jugend

Privat 
Am 1. Mai 2000 wurde Struse in die Sportfördergruppe der Bundeswehr Mainz aufgenommen. 2010 war Struse Botschafterin der Gay Games in Köln. Im Januar 2012 war Nicole Struse Gastgeberin in der TV-Sendung Das perfekte Dinner in Köln, ausgestrahlt beim privaten Fernsehsender VOX. Sie hat einen Sohn.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Energiegeladenes Temperamentbündel auf dem Weg nach oben: Nicole Struse, Zeitschrift DTS, 1990/6 S. 36–38
 Manfred Schillings: Auf dem Gipfel des Erfolges, Bericht über die dreifache Europameisterin 1996, Zeitschrift DTS, 1996/6 S. 8–9
 Rahul Nelson: Das Leben der Nicole Struse (4-teilige Serie)
 Teil 1: Allein unter Jungs, Zeitschrift DTS, 1996/7 S. 7–9
 Teil 2: Lehrjahre sind keine Mädchenjahre, Zeitschrift DTS, 1996/9 S. 36–38
 Teil 3: School is out forever, Zeitschrift DTS, 1996/10 S. 50–52
 Teil 4: Auf dem Gipfel Europas, Zeitschrift DTS, 1996/11 S. 26–28

Weblinks 
  (abgerufen am 1. Oktober 2012)
 JS: Rekord-Nationalspielerin Nicole Struse wird 50 (abgerufen am 1. Juni 2021)

Einzelnachweise 

Europameister (Tischtennis)
Tischtennisspieler (DSC Kaiserberg)
Tischtennisspieler (Weiß-Rot-Weiß Kleve)
Tischtennisspieler (Spvg Steinhagen)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (SV Böblingen)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Homosexualität im Sport (Deutschland)
Sportsoldat (Bundeswehr)
Deutscher
Geboren 1971
Frau